Василий Бочкарёв:
 
 Бочкарёв, Василий Кузьмич (1949—2016) — губернатор Пензенской области.
 Бочкарёв, Василий Никифорович (1915—1997) — Герой Советского Союза.